La fonte meravigliosa – romanzo di Ayn Rand del 1943
 La fonte meravigliosa – film del 1949 diretto da King Vidor